Maria Teresa d'Amat Lentiscar i Gravelosa (? - 1769), fou baronessa de Sant Miquel de Castellar, càrrec que heretar per la mort al 1749 del seu germà Fèlix. A més del Castell de Castellar, tenia dues cases al carrer Montcada de Barcelona a on vivia, i la torre d'Alella que havia comprat el seu pare. No es va casar mai i fer testament a l'any 1767 a on nomena hereu seu, al segon fill del seu cosí, Josep d'Amat i Rocabertí. Morí l'octubre de 1769.

Vegeu també 
 Castell de Castellar
 Senyoria de Castellar

Referències 

Senyors catalans